Saignée est un terme qui peut désigner :
 saignée, en médecine ;
 saignée rituelle, une protique dans certaines religions, notamment en Mésoamérique ;
 saignée, en anatomie ;
 saignée, sur une pièce ;
 saignée, une des méthodes d'extraction du moût de raisin pour élaborer du vin rosé ;
 Saignée, un épisode de la série télévisée The Walking Dead.